

Aziende
Fleischmann – fabbrica di modelli ferroviari in scala tedesca

Persone
B. Fleischmann – musicista austriaco
Chuck Fleischmann – politico e avvocato statunitense
Elisa Fleischmann – sciatrice alpina italiana
Friedrich Fleischmann – compositore tedesco
Gisi Fleischmann – attivista, partigiana e vittima dell'Olocausto cecoslovacca
Hans Fleischmann – calciatore tedesco
Herbert Fleischmann – attore tedesco
Karel Fleischmann – medico ceco di origine ebraica
Martin Fleischmann – elettrochimico ceco
Otto Fleischmann – calciatore cecoslovacco
Peter Fleischmann – regista tedesco
Tomáš Fleischmann – hockeista su ghiaccio ceco
Torrance Fleischmann – ex cavallerizza statunitense

Pagine correlate
Fleischman